Iborra est un patronyme porté notamment par :

 Grégory Iborra (1983-), footballeur français international de football de plage ;
 José Iborra (1908-2002), footballeur espagnol ;
 Josep Iborra (1929-2011), écrivain et critique littéraire valencien ;
 Monique Iborra (1945-), femme politique française ;
 Manuel Iborra (1952-), réalisateur de cinéma espagnol;
 Vicente Iborra (1988-), footballeur espagnol.